El término Supercúmulo Local puede referirse a:

 Supercúmulo de Laniakea, que actualmente posee la denominación de Supercúmulo Local;

 Supercúmulo de Virgo, que anteriormente era conocido como nuestro Supercúmulo Local;

 Supercúmulo Virgo-Hidra-Centauro, que en algunas ocasiones es llamado Supercúmulo Local.